Donat (2. pol. 8. stoljeća - Zadar, oko 811.), zadarski biskup i diplomat.

Životopis 
Spominje se u franačkim analima iz 805. godine kao izaslanik dalmatinskih gradova Karlu Velikom u Thionvilleu. Pripisuje mu se izgradnja zadarske crkve - rotonde sv. Trojstva, koja u 15. stoljeću mijenja ime u crkva sv. Donata, izgrađene početkom 9. stoljeća. Sačuvan je mramorni kovčeg s Donatovim zavjetnim natpisom za moći sirmijske mučenice sv. Stošije. Prema predaji, te je moći Donat donio iz Carigrada, kada je s mletačkim duždom Beatom, u ime Karla Velikog, pregovarao s bizantskim carem o razgraničenju između bizantske teme i hrvatskog kneževskog teritorija u Dalmaciji. 

Sveti Donat je umro oko godine 811., a pokopan je u velebnoj crkvi Presvetog Trojstva (današnja crkva sv. Donata). Godine 1809., nakon provale Francuza u Zadar, prenesene su kosti svetog Donata u katedralu svete Stošije gdje se i danas nalaze. Sveti Donat se slavi 25. veljače.

Donat
Donat
Životopisi, Zadar